Мениль-сюр-Итон () — новая коммуна на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр. Расположена в 20 км к югу от Эврё, в 7 км от автомагистрали N154.

Население (2018) — 6 126 человек.

История 
Коммуна образована 1 января 2016 года путем слияния шести  коммун: 

 Гувиль
 Данвиль
 Конде-сюр-Итон
 Ле-Ронсене-Отене
 Ле-Сак 
 Мантелон

1 января 2019 года в состав новой коммуны также вошли коммуны:
 Бюи-сюр-Данвиль
 Гранвилье
 Роман

Центром коммуны является Данвиль. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Мениль-сюр-Итона указываются координаты Данвиля. Ассоциированные коммуны остались в разных кантонах и округах: Конде-сюр-Итон относится  к округу Берне и кантону Бретёй (кантон, Эр) Бретёй, остальные ― к округу Эврё и кантону Вернёй-д’Авр-э-д’Итон.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 7,1 %
 промышленность — 23,8 %
 строительство — 6,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 28,4 %
 государственные и муниципальные службы — 34,2 %

Уровень безработицы (2017) — 12,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 650 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Администрация 
Пост мэра Мениль-сюр-Итона с 2019 года занимает Колетт Боннар (Colette Bonnard), член Совета департамента Эр от кантона Вернёй-д’Авр-э-д’Итон. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый список победил во 2-м туре, получив 48,82 % голосов (из трех списков).

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Появились в 2016 году во Франции